Alessandro Quattrone – poeta e scrittore italiano
 Francesco Quattrone – politico, avvocato, docente universitario italiano
 Giuseppe Quattrone – politico italiano